Le mot Tunnel de Guadarrama peut signifier : 
Tunnel ferroviaire de Guadarrama
Tunnels routiers du Guadarrama